Romániai települések:

 Hosszúpatak, Fehér megyében
 Hosszúpatak, Szeben megyében

lásd még: 
 Bégahosszúpatak, Temes megyében